Die Premjer-Liga 2013 war die 22. Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. März 2013 und endete am 6. November 2013. Titelverteidiger war Schachtjor Qaraghandy.

Modus 
Die Saison startete mit zwölf Mannschaften. Die Absteiger der letzten Saison waren Sunkar Kaskelen und Oqschetpes Kökschetau. Qaisar Qysylorda, Tabellenneunter der letzten Saison, musste wegen finanziellen Schwierigkeiten auf die Teilnahme an der Premjer-Liga verzichten. Aufsteiger war Wostok Öskemen.

Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Abstiegsrunde. Dabei wurden die Hälfte der Punkte aus der Vorrunde übernommen. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Vorrunde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Abstiegsrunde 
Die erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet. Die Punkte (aufgerundet) wurden jedoch nur zur Hälfte mitgenommen.

Relegation 
Der Elftplatzierte Wostok Öskemen bestritt nach Abschluss der Saison ein Relegationsspiel gegen Spartak Semei, den Zweitplatzierten der 1. Liga. Das Spiel fand am 6. November in Astana statt.
!Tore
||0:1 Pawel Puryschkin (118.)
|}

Torschützenliste

Siehe auch 
 Premjer-Liga (Kasachstan)
 Kasachischer Pokal 2013
 Kasachischer Pokal

Weblinks 
 Kasachstan 2013 bei wildstat.com
 Saison 2013 auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013